Stenberget kan avse:

 Stenberget, Eslöv – en byggnad i Eslöv
 Stenberget, Nyhammar – en ortsdel av Nyhammar i Dalarna
 Stenberget (naturreservat) – ett naturreservat i Skurups kommun
 Stenberget, Tyringe - ett villaområde på en höjd över Finjasjöbygden i Tyringe, Skåne län.